Chenay (Marne) 
 Chenay (Deux-Sèvres)
 Chenay (Sarthe)
ook:
Chenay-le-Châtel,  Saône-et-Loire